El nombre Peteroa puede referirse a:
  
 Peteroa, un pueblo de la provincia de Curicó, Chile;
 El volcán Peteroa, un cuerpo volcánico localizado en la frontera argentino-chilena;
 El río Peteroa, uno de los nombres con que se conoció en siglo XVII al actualmente llamado río Mataquito de Chile y el que posee uno de sus afluentes;
 La Batalla de Peteroa, un enfrentamiento militar entre españoles y mapuches sucedido en Chile en el invierno de 1556;
 El Obraje de Peteroa, un antiguo obraje o pueblo de indios en Chile, originado del repartimiento de nativos bajo encomienda de Luis Jufré;
 La Fortaleza de Peteroa, una fortificación mapuche construida por Lautaro cerca de la ciudad de Teno.